Морин Форрестер (, Монреаль, Канада — , Торонто, Канада) — канадская оперная певица (контральто).

Биография 

Родилась и выросла в небогатой семье. Рано начала работать, из-за этого пришлось бросить школу.

Заняться вокалом её уговорил вернувшийся с войны брат. Сначала Форрестер пела в тональности сопрано, продолжила в меццо, а закончила свою карьеру, исполняя партии в контральто.

Успех её профессиональной карьеры связывают со знакомством с Джоном Ньюмарком. Удачно дебютировала в 1953 г. с 9-й симфонией Бетховена. С фестивалем «Jeunesses Musicales» много гастролировала по Европе. В январе 1955 г. состоялся её европейский дебют в парижском зале Гаво.

В 1968 г. выступила на Зальбурцгском фестивале с кантатой Stabat Mater Джованни Баттиста Перголези. В 1975 г. с большим успехом выступила в «Metropolitan Opera» в Нью-Йорке в «Золоте Рейна» Рихарда Вагнера и «Бале-маскараде» Верди. Критики особо выделяли исполнение певицей произведений Густава Малера. Как концертная певица регулярно выступала до середины 1990-х гг., последний раз выйдя на сцену в 2001 г.

В 1983—1988 гг. — председатель Канадского Совета по Искусствам (Canada Council for the Arts).

С 1957 по 1974 гг. была замужем за скрипачом Юджином Кэшем, воспитала четырёх дочерей и сына.

Премия Джуно (1971). Удостоилась собственной звезды на Канадской аллее славы, и её именем был назван канадский зал Оперы.

Ссылки 
 Forrester, Maureen
 Opera star Maureen Forrester dies at 79

Академические музыканты Канады
Певцы и певицы Канады
Оперные певцы и певицы Канады
Контральто
Офицеры Национального Ордена Квебека
Ректоры вузов Канады
Лауреаты премии Молсона
Аллея славы Канады
Почётные доктора Университета Конкордия
Почётные доктора Манитобского университета
Почётные доктора Университета Лаваля
Почётные доктора Оттавского университета
Почётные доктора Шербрукского университета
Почётные доктора Университета Британской Колумбии
Почётные доктора Университета Дэлхаузи
Почётные доктора Университета Макмастера
Почётные доктора Университета Уилфрида Лорье